Beratungsscheine spielen in mehreren Kontexten/Situationen eine Rolle:

 im Rahmen der Beratungshilfe stellt das Amtsgericht einen Beratungsschein aus, mit dessen Hilfe ein Rechtsanwalt beauftragt werden kann
 Der Beratungsschein dokumentiert die durchgeführte Beratung im Rahmen des Schwangerschaftsabbruchs